КамАЗ-43505 — грузовой автомобиль, выпускающийся на российском заводе КамАЗ с 2003 года.

Примечания